Макгра́т, Магра́, Магра́т () — фамилия и топоним ирландского происхождения.

Носители фамилии 
 Макграт, Алистер (род. 1953) — британский англиканский священник, теолог и молекулярный биофизик.
 Макграт, Даниэль (род. 1969) — австралийская фигуристка.
 
 Макграт, Джордж (1885—1956) — британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Макграт, Дональд (род. 1984) — американский баскетболист.
 Макграт, Марк (род. 1968) — американский певец, солист рок-группы Sugar Ray.
 Макграт, Крис (род. 1954) — североирландский футболист.
 Макграт, Кэти (род. 1983) — ирландская актриса и модель.
 Макграт, Мэттью (1878—1941) — американский легкоатлет.
 Макграт, Патрик (род. 1950) — британский прозаик.
 Макграт, Пол (род. 1959) — ирландский футболист.
 Макграт, Пол (1904—1978) — американский актёр.
 Макграт, Пэт (род. 1970) — британский визажист.
 Макграт, Том (род. 1964) — американский мультипликатор, режиссёр, сценарист и актёр дубляжа.

Составные фамилии
 Мотт-Макграт, Марион (род. 1940) — австралийская шахматистка.

Вымышленные персонажи
 Коул Макграт — главный герой серии видеоигр inFamous.

Топонимы США 
 Макграт — город на Аляске.
 Макграт — аэропорт в одноимённом городе.
 Макграт — город в Миннесоте.

Примечания